Wagener ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Wagener ist ein Berufsname und bezieht sich auf einen Hersteller von Wagen(-rädern) aus Holz, siehe Stellmacherei.

Wagener bezeichnet

 Friedrich C. Wagener, 1885 in Hannover gegründeter Fahrrad-Hersteller, Rennveranstalter und Pionier des Automobilwesens in Norddeutschland

Namensträger 
 Adolf Ferdinand Gustaph Wagener (1835–1894), deutscher Maschinenbauer
 Ana Wagener (* 1962), spanische Schauspielerin

 August Wagener (1865–1913), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Brita Wagener (* 1954), deutsche Diplomatin

 Christoph Wagener (* 1947), deutscher Labormediziner
 David Douglas Wagener (1792–1860), US-amerikanischer Politiker
 Elmar Wagener (* 1946), deutscher Geschichtsdidaktiker

 Frido Wagener (1926–1985), deutscher Verwaltungswissenschaftler

 Fritz Wagener (1895–1965), deutscher Politiker (SPD)

 Gerald Wagener (* 1961), deutscher Unternehmer
 Gerda Wagener (1953–1998), deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin
 Gorden Wagener (* 1968), deutscher Designer
 Gottfried Wagener (1831–1892), deutscher Chemiker
 Guido Richard Wagener (1822–1896), deutscher Anatom und Musiksammler
 Hanns Christoph Wagener (um 1700–1760), deutscher Ingenieur und Architekt

 Hilde Wagener (1904–1992), österreichische Schauspielerin
 Ingrid Huhn-Wagener (* 1948), deutsche Steuerfrau im Rudern
 Joachim Heinrich Wilhelm Wagener (1782–1861), deutscher Bankier, Kunstsammler und Mäzen

 Joseph Wagener (1924–2019), luxemburgischer Soldat im Koreakrieg
 Ken Wagener (* 1950), US-amerikanischer Biochemiker
 Kurt Wagener (1898–1976), deutscher Veterinärmediziner und Mikrobiologe
 Leo Wagener (* 1962), luxemburgischer Geistlicher, Weihbischof in Luxemburg

 Maximilian Wagener (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Michael Wagener (* 1951), deutscher Musikproduzent
 Michael Wagener (Künstler) (* 1966), deutscher Künstler
 Niklas Wagener (* 1998), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Nils Wagener (* 1995), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Nora Wagener (* 1989), luxemburgische Schriftstellerin
 Oskar Wagener (1878–1942), deutscher Mediziner
 Otto Wagener (1888–1971), deutscher Generalmajor
 Philipp Wagener (1819–1888), deutscher Landtagsabgeordneter
 Renée Wagener (* 1962), luxemburgische Journalistin und Europapolitikerin
 Robin Wagener (* 1980), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdB
 Rudi Wagener (1899–1963), deutscher Boxer
 Samuel Christoph Wagener (1763–1845), deutscher lutherischer Theologe und Schriftsteller 
 Sascha Wagener (1977–2011), deutscher Politiker (Linke)
 Sigbert Wagener (1919–2004), deutscher Ordenspriester und Entomologe
 Tanja Wagener (* 1972), deutsche Politikerin (SPD)
 Ulla Wagener (* 1968), deutsche Schauspielerin
 Ulrich Wagener (1930–2007), deutscher römisch-katholischer Kirchenhistoriker
 Ulrike Wagener (* 1960), deutsche Theologin und Ethikwissenschaftlerin
 Wilhelm Wagener (1871–1948), deutscher Gewerkschaftsfunktionär
 Yvonne Stoffel-Wagener (1931–2014), luxemburgische Turnerin

Siehe auch 

 Wagner
 Wagenaar

Weblinks 
 Wagener bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname